Aberavon steht für:
 Aberavon (Wales), Siedlung in Neath Port Talbot, Wales, Großbritannien
 Aberavon (Wahlkreis, Wales), Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales
 Aberavon (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), Wahlkreis für das britische Unterhaus